INTF ist Abkürzung für:
 Institut für Neutestamentliche Textforschung, Münster, Westfalen
 Instituto Nacional do Transporte Ferroviário, ehem. portugiesische Eisenbahnregulierungsbehörde

INTF